Монта́на ( от , «гора») может означать:

Топоним 
 Монтана — штат на северо-западе США.
  — город в штате Висконсин, США.
  — невключённая территория в штате Канзас, США.
  — муниципалитет в кантоне Вале, Швейцария.
 Монтана — община в Болгарии в Монтанской области.
 Монтана — город в Болгарии на берегу реки Огоста, находится в Монтанской области, входит в общину Монтана.
  — статистически обособленная местность в штате Монтана, США.
 Кран-Монтана — горнолыжный курорт на склоне Бернских Альп в кантоне Вале, Швейцария.
 Монтанская область — область в Северно-Западном регионе Болгарии.

Фамилия 
 Монтана, Джо (род. 1956) — профессиональный игрок в американский футбол, бывший квотербек команд «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс».
 Монтана, Карли (род. 1986) — американская порноактриса.
 Монтана, Клод (род. 1947) — французский дизайнер.
 Монтана, Ленни (1926—1992) — американский актёр.
 Монтана, Пэтси (1908—1996) — американская певица в стиле кантри.
 Монтана, Эмбер (род. 1998) — американская актриса.

Персонажи 
 Тони Монтана — персонаж, сыгранный Аль Пачино, главный герой культовой криминальной драмы Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом».
 Ханна Монтана — американский телевизионный сериал на Disney Channel с певицей Майли Сайрус в главной роли (2006—2011).

Фильмы 
 «Монтана» — американский вестерн 1950 года с Эрролом Флинном и Алексис Смит.
 «Монтана» — американский фильм 1998 года.
 «Монтана» — российская детективная мелодрама 2008 года.
 «» — британский боевик 2014 года.

Компании, торговые марки 
 Монтана (компания, Германия) — немецкая компания из Гамбурга по производству джинсов.
 Montana (часы) — популярная в 1980-е и 1990-е годы марка электронных часов.
 Montana Watch Company — американская компания, производитель часов.
  — австрийская авиалиния, существовавшая с 1975 по 1981 гг.
  — новозеландская компания по производству вин.

Прочее 
 (797) Монтана — астероид, открытый в 1914 году.
 Линейные корабли типа «Монтана» — тип линейных кораблей ВМС США.
 «Монтана» — болгарский футбольный клуб из города Монтана.
 «Монтана» — поза птицы, когда она сидит, широко расправив крылья.

См. также 
 
 Мантана